С4, С-4:
 С-4 — советская подводная лодка серии «IX-бис» времён Великой Отечественной войны.
 С4 — советский бесшумный двуствольный пистолет.
 С-4 (комбайн) — советский самоходный зерноуборочный комбайн.
 C-4 — нота До четвертой октавы.

C4, C-4, C-IV :

 C-4 — взрывчатое вещество.
 C4 - стандартный пищевой рацион вооружённых сил США (упаковка массой 40 фунтов) образца 1950 года
 C4 (CX4) — электронная микросхема фирмы Capcom, математический сопроцессор.
 C4 — стандартный формат бумаги (229 × 324 мм).
 C4 — стандартный электрический разъём,  ответная часть для C3 (двухпроводный поляризованный на 2,5 А).
 C4 — 4-й шейный позвонок.
 C4 или C-IV — разновидность аполипопротеинов.
  — игровой движок.
 C4 — класс научного сотрудника по  в германских университетах, применявшейся до 2005 года.
 C4 — биохимический процесс, один из трёх основных метаболических путей фиксации углерода.
 c4 (c2-c4) — шахматный дебют.
 C-4 или C4 — обозначение лодок в гребном виде спорта («4-х местное каноэ»).
 C-4 — лёгкий крейсер ВМС Аргентины (1938—1982).
 C4 — микстейп американского хип-хоп исполнителя K. Dot, более известного как Кендрик Ламар.
 Chevrolet Corvette C4 — американский спортивный автомобиль (4-е поколение).
 Citroën C4 — французский легковой автомобиль.
 Trident C4 — американская баллистическая ракета.
 Модель C4 — модель «контекст-контейнер-компонент-код» — метод графической записи для моделирования архитектуры программных систем.

Примечания